

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Mączno – osada wsi Łekno w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Będzino
 Mączno – część wsi Zdbowo w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Tuczno